Зарябинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Зарябинка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.

Украина 
 Зарябинка — село в Богодуховском районе Харьковской области.